Port Clinton (Ohio), ciutat del comtat d'Ottawa, Ohio, Estats Units.
 Port Clinton (Pennsilvània), població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.